De periode 1681 t/m 1690 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
3 totale
6 ringvormige
6 hybride
10 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen